Jackson Avenue (straat) - straat in New York
 Jackson Avenue (White Plains Road Line) - metrostation aan bovenstaande straat